Георгиос Иосифидис:

 Иосифидис, Георгиос (род. 1967) — греческий футболист.
 Иосифидис, Георгиос (род. 1968) — кипрский футболист.